

События 
 Консулы Квинт Юний Рустик и Луций Тиций Плавтий Аквилин.
 В Сирию послан Луций Вер, прибыв в Антиохию, он предался развлечениям. Наместник Каппадокии Северин пал вместе со своими легионами. Сирийцы замышляли отложиться от Рима, весь восток подвергался опустошениям.
 Против катов и британцев посланы легаты Марка Аврелия. Наводнение в Риме произвело в столице голод. Марк Аврелий устроил дела.
Китай:
 Набег кянов.

Родились 
 Лю Чжан (Восточная Хань) — военный и политический деятель периода конца империи Хань.
 Марк Анний Вер Цезарь — один из тринадцати детей римского императора Марка Аврелия и его жены Фаустины Младшей.

Скончались 
 Марк Анний Либон (консул 128 года) — древнеримский политический деятель, консул 128 года, дядя императора Марка Аврелия.

См. также